Perfect Circle:

 «Perfect Circle» () — рассказ Шона Стюарта, написанный в 2004 году.
 «Perfect Circle» — песня группы R.E.M.
 «A Perfect Circle» — американская группа, играющая альтернативный рок.
 «The Perfect Circle Co.» — американский производитель поршневых колец (является частью Dana Corporation).